Borbet steht für:

 Borbet als Variation des Namens Warbeth, siehe Beten (Mythologie)
 Borbet (Lüdenscheid), Weiler im heutigen Stadtgebiet von Lüdenscheid
 Borbet (Unternehmen), deutscher Hersteller von Rädern und Felgen

Borbet ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Borbet (1848–1919), deutscher Industrieller
 Walter Borbet (1881–1942), deutscher Ingenieur und Manager